Gouvernement François Fillon peut désigner ces gouvernements français :
 gouvernement François Fillon (1) du  au  ;
 gouvernement François Fillon (2) du  au  ;
 gouvernement François Fillon (3) du  au .

Voir aussi 
 Historique des gouvernements de la France